Потреро де лос Лопез има више значења:

 Потреро де лос Лопез (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Потреро де лос Лопез (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику